Беленко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Беленко, Василий Данилович (1907—1958) — Герой Советского Союза.
 Беленко, Виктор Иванович (род. 1947) — советский лётчик-перебежчик.
 Беленко, Марклен Николаевич (род. 1950) — советский и российский композитор, пианист и дирижёр.
 Беленко, Николай Иванович (1924—1983) — Полный кавалер ордена Славы.
 Беленко, Павел Андреевич (1911—1973) — Герой Социалистического Труда, председатель исполкома Палласовского районного Совета депутатов.
 Беленко, Татьяна Никитична (1924—1986) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Биленко